Die  Alps Hockey League 2020/21 ist die fünfte Spielzeit der italienisch-österreichisch-slowenische Eishockeyliga. Sie startete am 3. Oktober 2020 und endete am 24. April mit dem letzten Finalspiel. Dabei gewann der HK Olimpija zum zweiten Mal den Meistertitel der AlpsHL.

Teilnehmer 
Von den Teilnehmern des Vorjahres zogen sich der EK Zell am See bereits im Frühjahr und die Vienna Capitals Silver im Juni 2020 aus der Liga zurück. Der Aufnahmeantrag des HC Meran wurde vom italienischen Verband abgelehnt, da er verspätet eingereicht wurde.

Damit nehmen 16 Mannschaften an der Liga teil.

Modus 
Die Saison ist wie üblich in Grunddurchgang und Play-Offs aufgeteilt. Der Grunddurchgang ist in zwei Phasen aufgeteilt. Zuerst spielen die 16 Clubs in vier Gruppen a vier Mannschaften in den sogenannten Return2Play games. Dabei treffen jeweils zwei Mannschaften eine Gruppe in Hin- und Rückspiel innerhalb einer Woche aufeinander; die Ergebnisse der Spiele werden addiert und danach die Punkte verteilt: drei Punkte für den Sieger, zwei bei Sieg nach Overtime im zweiten Spiel, ein Punkt für Niederlage nach Overtime im zweiten Spiel. Anschließend spielen alle 16 Mannschaften eine reguläre Hin- und Rückrunde.

Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale der Play-Offs. Die Clubs auf den Plätzen fünf bis zwölf spielen eine Pre-Play-Off-Runde im Modus Best-of-three. Die Play-Offs selbst werden im Best-of-five absolviert (falls zwei italienische Vereine im Finale sind, findet dieses im Best-of-Seven-Modus statt). Das letztmögliche Finalspiel ist für den 2. Mai 2021 terminiert.

Hauptrunde 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, TD = Tordifferenz, R2P = Punkte aus Return2Play-Runde;Erläuterungen: ,

Play-offs

Weblinks 
 Offizielle Seite der Alps Hockey League

Einzelnachweise 

2020_21
Eishockeysaison 2020/21